Талка () је општина у Чилеу. По подацима са пописа из 2002. године број становника у месту је био 189.505.

Географија

Клима

Демографија

Референце

Спољашње везе 

Градови у Чилеу
Википројект географија/Насеља у Чилеу